NGC 3256A (другие обозначения — ESO 263-34, AM 1023-432, PGC 30626) — галактика в созвездии Паруса.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

3256
Паруса (созвездие)